Thymbrée peut se référer à :
 un lieu de la Phrygie, au sud-est d'Ipsos, où eut lieu la bataille de Thymbrée.
 Thymbrée de Troade, où Apollon Thymbrien avait un temple célèbre : c'est dans ce temple que, selon certaines traditions, Achille fut tué par Pâris.
 Thymbrée est un des deux fils de Laocoon, aussi appelé Mélanthos.